El nombre Leizarraga puede referirse
 al sacerdote Joanes Leizarraga, quien fue el primero en traducir el Nuevo Testamento al Euskera,
 al pueblo Fresneda en la provincia de Álava.